Als Sauerstofffluoride (fälschlicherweise oft auch als Fluoroxide) werden Verbindungen bezeichnet, die nur aus Sauerstoff (O) und Fluor (F) bestehen. Sie zersetzen sich bei Kontakt mit Wasser zu hochtoxischem Fluorwasserstoff und Sauerstoff.

Dadurch und durch ihre Wirkung als starke Oxidationsmittel sind Sauerstofffluoride für Mensch und Tier äußerst gefährlich, ihre Handhabung soll daher nur mit äußerster Vorsicht und geeigneter Schutzkleidung (auch Atemschutz) erfolgen.

Folgende Verbindungen sind bekannt:

 Disauerstoffdifluorid (O2F2)
 Disauerstoffmonofluorid (O2F)
 Sauerstofffluorid-Radikal (OF)
 Sauerstoffdifluorid (OF2)
 Tetrasauerstoffdifluorid (O4F2)
 Trisauerstoffdifluorid (O3F2)

Einzelnachweise 

 Sauerstofffluoride
 Sauerstofffluoride